Примера Дивисьон 1939 () — 9-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
Чемпионат Аргентины 1939 на rsssf.com

1939
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1939 году